Herbst-Gletscher ist der Name folgender Gletscher:

 Herbst-Gletscher (Antarktika), Gletscher im Marie-Byrd-Land
 Herbst-Gletscher (Montana), Gletscher in den Vereinigten Staaten